Королевство По́уис () — одно из средневековых королевств Уэльса, занимавшее его восточную часть. Королевство возникло на племенных землях корновиев после ухода римлян из Британии и вначале занимало территорию от гор Западного Уэльса до нынешнего Западного Мидленда, включая плодородные долины Северна и Терна. Древним центром племени корновиев был Роксетер ().

История 

В VI веке Талиесин, древнейший из валлийских поэтов, чьи произведения дошли до наших дней, был придворным поэтом правителей Поуиса в Пенгверне (около нынешнего Шрусбери).

В результате прихода англосаксов бритты были оттеснены на запад, за Северн (в частности, после битвы при Честере в 616 году, проигранной Селивом ап Кинаном войскам Мерсии), и в конечном счёте восточная граница Поуиса установилась вдоль вала Оффы. Памятником этого периода является поэзия Лливарха Старого и Хелед.

С VIII века центром Поуиса становится замок Матравал.

В IX веке Поуис присоединяется к Гвинеду после женитьбы гвинедского правителя Мервина на Нест, дочери поуисского короля Кингена. Трон унаследовал Родри Великий, и его потомки правили Поуисом до присоединения к Англии: вначале это были короли Гвинеда (дом Аберфрау), позже к власти приходит династия Диневура (диведская ветвь дома Родри), а затем — младшая ветвь диневурской династии, получившая название дома Матравала.

В XI и XII веках Поуис стал своеобразным яблоком раздора между англо-норманскими лордами Валлийской марки и набиравшим силу Гвинедом. В 1160 году, после смерти Мадога ап Маредида, королевство было разделено на две части: Поуис Вадог (северная часть) и Поуис Венвинвин (южная часть). Правители Поуис Вадога в основном поддерживали Гвинед против английского короля, и после поражения Лливелина Последнего это княжество было упразднено, войдя в состав новых графств Денбишир и Флинтшир. Правители Поуис Венвинвина, напротив, тяготели к английской стороне. Сын последнего валлийского правителя Грифида ап Гвенвинвина Оуэн де ла Поль стал предком известной дворянской семьи де ла Поль (графов Суффолк, позже графов Линкольн), из которой происходил, в частности, Джон де ла Поль, один из йоркистских претендентов. Само королевство Поуис Венвинвин также было упразднено в 1283 году и включено в состав графств Монтгомеришир и Радноршир.

В честь королевства названа область Поуис на спутнике Юпитера Европе.

Название королевства 

Название Поуиса () считается произошедшим от позднелат. pagenses (от  — «сельская местность», «округ», что созвучно с лат. paganus) — «пограничные округа». В Анналах Камбрии, в записи касательно смерти короля Каделла ап Брохвайла, сказано, что страна, позже названная Поуис, изначально называлась Ternyllwg.

Правители

Примечания

Литература 
 Davies, John. A history of Wales. Penguin Books, 2006
 Lloyd, John Edward. A history of Wales from the earliest times to the Edwardian conquest. London: Longmans Green & Co., 1911
 Coflein is the online database of RCAHMW: Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales, CPAT is the Clwyd-Powys Archaeological Trust, Cadw is the Welsh Historic Monuments Agency